Sinfonia n. 17 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 17 di Wolfgang Amadeus Mozart